Versatile kan syfta på:

Versatile (musikalbum) – ett musikalbum från 2017 av Van Morrison.
Versatile (företag) – kanadensisk tillverkare av traktorer och jordbruksredskap.